Занде — многозначное понятие:

 за́нде (самоназвание — аза́нде) — народ севера Центральной Африки,
 за́нде — язык народа занде;
 собака занде — басенджи или африканская нелающая собака (также имеет другие названия);

 Занде () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония;

 Диана Занде () — латвийская актриса;
 Ренгер ван дер Занде () — нидерландский автогонщик;
 Занде Цайг — режиссёр.

Примечания